Schilderkunst
De clown (schilderij)

Film en televisie
 The Clown (1916), een film van William C. de Mille
 The Clown (1953), een film van Robert Z. Leonard
 Der Clown, een Duitse televisiereeks

Muziek
De Clown (lied)
 The clown (BZN), hit
 Cokie the Clown, een album van NOFX
 (Ik speel) de clown, een nummer van Dee Dee

Zie ook 
 Clown (doorverwijspagina)